Чжан Тяньи́ (, 26 сентября 1906 — 28 апреля 1985) — китайский писатель, мастер короткого рассказа. Был депутатом Всекитайского собрания народных представителей.

Биография 
Чжан Тяньи родился в семье учителя. Работал чиновником, сотрудником газеты, учителем.
С конца 1920-х годов прошлого века профессионально занялся писательской деятельностью. Наиболее активный период его творчества — 1928—1936, когда были написаны:
 романы:
 1933 — «Один год» («И нянь»),
 1935 — «В городе» («Цзай чэнши ли»),
 повести:
 1931 — «Записки из мира духов» («Гуй ту жицзи»),
 1936 — «В день Цинмин» («Цинмин шицзе»).

Чжан Тяньи писал  о простом народе, о крестьянской доле, о росте  самосознания и борьбе за достойное человека существование. С психологической достоверностью нарисовал он образ интеллигента, терзаемого противоречиями и не умеющего найти место в жизни.
Чжан Тяньи в своих книгах выступает против милитаристов, коррупции, взяточничества и карьеризма. В 1937—1945, во время Национально-освободительной войны китайского народа против японских захватчиков, он создал несколько сатирических произведений, в том числе, рассказ «Господин Хуа Вэй», в котором автор высмеивает демагога гоминьдановца.

После создания КНР, Чжан Тянь-и редактировал журнал «Народная литература» («Жэнь-минь вэньсюэ»). Также, он писал книги для детей.

Долгое время считалось, что «со второй половины 60-х годов XX века судьба писателя неизвестна».

Библиография 
 1931 — «Записки из мира духов» (повесть, )
 1933 — «Один год» (роман)
 1933 — «Пчёлы» (сборник рассказов)
 1934 — «Переезд» (сборник рассказов)
 1935 — «Финал» (сборник рассказов)
 1935 — «В городе» (роман)
 1936 — «В день Цинмин» (повесть)
 1936 — «Рассказы о странных людях» (сборник рассказов)

Книги для детей 
 1949 — «Линь большой и Линь маленький»;
 1958 — Русский перевод.
 1954 — «Рассказ о Ло Вэнь-ине»
 1956 — В русском переводе: «Друзья-пионеры»
 1959 — «Секрет драгоценной тыквы»;
 1958 — Русский перевод.

КритикаН.Федоренко 
«Записки из мира духов», Тянь-и Чжан.
Продолжая свифтовские традиции, Чжан Тянь-и написал едва ли не первую в китайской литературе антиутопию, и сегодня остающуюся одной из вершин сатирической фантастики в Китае. Н. Федоренко

Повесть опубликована в журнале «Иностранная литература» № 9, 1970

Экранизации 
В 2007 году при сотрудничестве с Walt Disney Productions был снята экранизация «Секрета драгоценной тыквы» китайско-гонкогского производства под названием «Тайна волшебной тыквы». Премьера в Китае состоялась 29 июня 2007 года.

Примечания

Ссылки 

 Чжан Тянь-и

 Чжан Тянь-и — «Записки из мира духов»
 Чжан Тянь-и — Большая Советская Энциклопедия
 Чжан Тянь-и: «Ненависть» (1932)
 Книги автора Чжан Тянь-и: «Дорога», «Усатый Бэй», «Могущество Бодисатвы».
 Чжан Тянь-и «Записки из мира духов» — рецензия
 [bse.sci-lib.com/article122304.html Значение слова «Чжан Тянь-и» в Большой Советской Энциклопедии]

Китайские писатели
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей
Литературный институт имени Лу Синя